le xian de Heping (), une subdivision administrative de la province du Guangdong ;
 le district de Heping (), un district administratif urbain de Shenyang, dans la province du Liaoning ;
 le district de Heping (), un district urbain de la municipalité de Tianjin.

Heping peut également désigner :
 heping, une romanisation du nom commun  ;
 Heping (), les années 28 à , seconde ère chinoise de l'empereur Chengdi de la dynastie Han.